Евге́ний Ма́рченко:
 Марченко, Евгений Владимирович (род. 1967) — депутат Государственной думы III созыва.
 Марченко, Евгений Евгеньевич (род. 1972) — депутат Государственной думы VII созыва.
 Марченко, Евгений Юрьевич (род. 1990) — украинский хоккеист.